Glockenstein steht für:
 Glockenstein (Hollabrunn), Berg in Österreich
 Glockenstein (Niedersachswerfen), Berg bei Niedersachswerfen in Thüringen
 Pedra do Sino (dt. „Glockenstein“), brasilianischer Berg

 Glockenstein (Bremen), Stein in Bremen
 Glockenstein (Einum), Sühnestein in Einum in Hildesheim in Niedersachsen
 Glockenstein (Fårö), Stein auf Fårö in Schweden
 Glockenstein (Harz), Stein bei Thale in Sachsen-Anhalt

 Glockenstein (Meilenstein), Typ preußischer Meilensteine, siehe Distanzstein #Preußische Meilensteine

Glockenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Karl Glockenstein, Ehrensenator der technischen Universität Wien

Siehe auch:
 Klokkesten
 Klokkesten von Lyø